Congos
 Nacionais da República do Congo - :Categoria:Congoleses (República do Congo)